Вязёнский сельский совет () — входит в состав Путивльского района Сумской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Вязёнка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Вязёнка;
 с. Вегеровка;
 с. Вятка;
 с. Котовка;
 с. Окоп;
 с. Роща;
 с. Ховзовка.

Примечания 

Местные советы (Путивльский район)